Valat steht für:

 eine Prämie im Kartenspiel Königsrufen, einer Tarockvariante, siehe Königrufen#Die Prämien

Valat ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Valat (1896–1944), französischer Politiker